Аракелян, Сергей:
 Аракелян, Сергей Аврамович (?—2022) — советский самбист.
 Аракелян, Сергей Карапетович (1928—2021) — советский государственный деятель, строитель.
 Аракелян, Сергей Леваевич (род. 1978) — армянский и российский футболист.